El término Ce (también, ce y CE), usado como abreviatura o como siglas, puede referirse en esta enciclopedia:

 a la letra ce (c, en minúscula; C, en mayúscula);
 a Ce, el símbolo químico del cerio;
 al código ISO 639-1 para el idioma checheno;
 a la Comisión Europea, una institución de la Unión Europea con poderes ejecutivos;
 a la Comunidad Europea, el antiguo nombre de la Unión Europea, la unión de países europeos por intereses políticos y económicos;
 al Consejo Europeo, institución de la UE que reúne a los jefes de Estado y de gobierno de los Estados miembros;
 al marcado CE, la marca usada en muchos productos transados en la Unión Europea, que manifiesta el testimonio por parte del fabricante de que su producto cumple con los mínimos requisitos legales y técnicos;
 al código ISO 3166-2:BR del estado de Ceará, Brasil;
 a Ce, diminutivo de Once, el personaje ficticio que interpreta Millie Bobby Brown en la serie Stranger Things.

Enlaces externos 

Siglas